Le Sonnet 13 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : OThat you were your ſelfe,but loue you are
No longer yours,then you your ſelfe here liue,
Againft this cumming end you ſhould prepare,
And your ſweet ſemblance to ſome other giue.
So ſhould that beauty which you hold in leaſe
Find no determination,then you were
You ſelfe again after your ſelfes deceaſe,
When your ſweet iſſue your ſweet forme ſhould beare.
Who lets ſo faire a houſe fall to decay,
Which husbandry in honour might vphold,
Againſt the ſtormy guſts of winters day
And barren rage of deaths eternall cold?
   O none but vnthriſts,deare my loue you know,
   You had a Father,let your Son ſay ſo.

Notes et références 

013